Эль-Кампильо () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-Минера. Занимает площадь 91 км². Население — 2194 человека (на 2010 год). Расстояние — 71 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 ElCampilloweb.
 El Campillo

Города Уэльвы
Муниципалитеты Уэльвы